Давидов Володимир Васильович (*1947) — український політик.
 Давидов Володимир Іванович (1930—1982) — український кінооператор.
 Давидов Володимир Ілліч (1923–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Володимир Мойсейович — інженер-геофізик.

Див. також 
 Давидов Володимир (справжні ім'я та прізвище — Горєлов Іван Миколайович) (1849–1925) — російський актор. Народний артист РРФСР (1922).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок